Coicou est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Massillon Coicou (1867-1908), homme de lettres et politique haïtien
René Coicou (1935-2020), d'origines haïtiennes, premier maire noir élu au Québec

Homonymie de patronyme